Calmont (Aveyron)
 Calmont (Alta Garona)